17-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 10 по 15 июля 2018 года на стадионе «Ратина» в Тампере (Финляндия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1999 года рождения и моложе, выполнившие в течение квалификационного периода установленные нормативы и требования.

Решение о проведении чемпионата в Тампере было принято Советом ИААФ 10 марта 2016 года на безальтернативной основе.

Во второй раз подряд в соревнованиях не участвовала сборная России, отстранённая ИААФ от международных стартов в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом. В то же время Международная федерация допустила к юниорскому чемпионату мира в индивидуальном порядке 19 спортсменов из России, 9 из которых вышли на старт в Тампере в качестве нейтральных атлетов.

Во многих дисциплинах чемпионата фавориты не смогли оправдать ожиданий и потерпели поражения. Так, эфиоп Самуэль Тефера, выигравший в 2018 году чемпионат мира в помещении в беге на 1500 метров и имевший второй результат мирового сезона среди взрослых (3.31,63), финишировал только пятым. Его соотечественник Селемон Барега, серебряный призёр зимнего чемпионата мира 2018 года, занял четвёртое место на дистанции 5000 метров. Кристофер Тейлор из Ямайки единственный из всех участников бега на 400 метров имел личный рекорд быстрее 45 секунд (44,88), у ближайшего из соперников персональное достижение было на полсекунды хуже. Однако в финале Тейлор остался вторым, пропустив вперёд Джонатана Сакура из Бельгии, который установил национальный рекорд для спортсменов до 20 лет. Лидер сезона в беге на 100 метров американец Энтони Шварц (10,09) не смог повторить свой результат в финале и уступил Лалу Мохаммеду Зохри, который завоевал первую медаль для Индонезии в истории юниорских чемпионатов мира.

Помимо Шварца не самым удачным образом выступила и вся сборная США. По количеству золотых медалей (три) этот чемпионат стал для неё худшим, начиная с 2000 года. Перед началом турнира в 8 из 40 индивидуальных дисциплин лидерами сезона были американцы. Однако в Тампере личное золото выиграла только барьеристка Тиа Джонс, остальные две победы были добыты в эстафетах.

Одним из главных действующих лиц чемпионата стал 17-летний норвежец Якоб Ингебригтсен. Он не стал победителем соревнований, но выиграл две медали, в беге на 1500 метров (серебро) и на 5000 метров (бронза с юниорским рекордом Европы). До Ингебригтсена последними представителями Европы, которые попадали на пьедестал в этих видах были немец Вольфрам Мюллер (1500 метров, 2000 год) и итальянец Джулиано Баттоклетти (5000 метров, 1994 год).

Ямайская бегунья Бриана Уильямс стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, выиграв спринтерские дистанции 100 и 200 метров. На момент соревнований ей было 16 лет, однако она смогла опередить соперниц, которые в основном были старше неё на 2-3 года. В беге на 100 метров позади осталась Тваниша Терри из США (имевшая личный рекорд 10,99), а на 200 метров пришлось довольствоваться серебром другой американке Лорен Рейн Уильямс (личный рекорд 22,51).

Тенденцию на неудачи фаворитов не поддержал рекордсмен мира среди юниоров в прыжке с шестом Арман Дюплантис. Легкоатлет из Швеции в 2018 году имел в активе победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме и занимал третье место в списке лидеров сезона среди взрослых с результатом 5,93 м. Его победа в Тампере оказалась безоговорочной: во второй попытке (5,60 м) он обеспечил себе чемпионство, а в третьей (5,82 м) установил рекорд соревнований. Последовавшие за этим три прыжка на 6,01 м оказались неудачными.

Один из фаворитов женского семиборья Алина Шух с Украины снялась с соревнований после первого вида из-за травмы. Однако до этого она успела выиграть золото в другой дисциплине — метании копья.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 43 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 2018 года
2018 год в лёгкой атлетике
Спорт в Финляндии в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Тампере
Чемпионаты мира в 2018 году